Driss Benhima (né en 1954), homme politique et chef d'entreprise marocain
 Mohamed Benhima (né en 1924), homme politique marocain (père du précédent)

Homonymie de patronyme